Dewu bezeichnet:

 Dewu (Batang) (地巫乡), Gemeinde im Kreis Batang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dewu (Litang) (德巫乡), Gemeinde im Kreis Litang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Dewu (Zhongshan) (德坞街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhongshan in der chinesischen Provinz Guizhou